Corrias ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Corrias (1903–1977), italienischer Diplomat
 Francesco Corrias (* 1933), italienischer Diplomat